Chicago – miasto w stanie Illinois, w powiecie Cook
 Chicago – rzeka w stanie Illinois
 Chicago – amerykański zespół rockowy
 Chicago (ang. Chicago Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w powiecie Stutsman
 Chicago – musical Johna Kandera z 1975 r.
 Chicago – filmowa adaptacja musicalu Kandera w reżyserii Roba Marshalla
 Chicago – polski serial dokumentalny, emitowany w stacji TVN
 (334) Chicago – planetoida
 Chicago – odmiana bilarda
 Chicago – robocza nazwa systemu operacyjnego Windows 95